Децентрализованный турнир 1994 () — 78-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Группа A

Группа B

Финал Апертуры

Децентрализованный турнир

Лигилья

Ссылки 
 Чемпионат Перу 1994 на rsssf.com

1994
Перу
1994 год в Перу